Ulrich Kunze ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Kunze (Schauspieler) (* 1951), deutscher Schauspieler, Regisseur, Musiker und Schriftsteller
 Ulrich Kunze (Elektroingenieur) (* 1951), deutscher Elektroingenieur, Hochschullehrer an der Ruhr-Universität Bochum